Bródy Imre-díj (fizika)
Bródy Sándor-díj (irodalom)